

Toponymes 

 Little Compton, dans le comté de Warwickshire, en Angleterre
 Little Compton, dans l'État de Rhode Island, aux USA